LyX (стилизованное написание ; произносится «ликс») — свободный процессор документов, основанный на системе компьютерной вёрстки LaTeX. LyX является кроссплатформенным программным обеспечением и имеет готовые сборки для Linux, Windows, macOS, а также неофициальные сборки для Haiku и OS/2.

Идеология 

LyX придерживается парадигмы WYSIWYM (, примерный перевод — «видишь то, что подразумеваешь»), которая противопоставляется идеям WYSIWYG, используемым в обычных текстовых процессорах. В соответствии с этой парадигмой пользователь пишет текст и определяет его семантическую структуру, помечая содержимое в соответствии с его смыслом, назначением в документе. Задание внешнего вида возлагается на редактор, который генерирует выходной файл в соответствии с набором правил, определяющих внешний вид документа.

В LyX структура документа частично определяется шаблоном, выбранным для него. Эти шаблоны соответствуют классам документов LaTeX. Процесс генерации выходного файла выполняется в два этапа. Первый этап состоит в преобразовании из внутреннего формата в LaTeX, на втором этапе LaTeX-процессор используется для генерации выходного документа в необходимом формате (DVI, PDF, и т. д.). Преимущество этого подхода в том, что LyX может предоставить любой формат, в который может быть сконвертирован LaTeX файл.

История 
Маттиас Эттрих начал разработку shareware-программы под названием Lyrix в 1995 году.
Программа была анонсирована в USENET, где привлекла большое внимание в течение последующих лет.

Вскоре после первого релиза название Lyrix было сменено на LyX ввиду конфликта имён с текстовым процессором компании SCO. Новое название являлось укороченной версией старого и, кроме того, хорошо подходило для расширения имён файлов в стиле MS DOS (*.lyx). LyX сменил лицензию на GNU General Public License, что открыло проект для open-source сообщества.

Значительно усовершенствованная версия 2.0.0 была выпущена 8 мая 2011 года.

Возможности 
 GUI с системой меню, настраиваемые сочетания клавиш;
 автодополнение текста;
 WYSIWYG-редактор таблиц;
 визуальный редактор формул с возможностью ввода команд LaTeX;
 копирование/вставка исходного кода LaTeX;
 стандартные операции текстовых процессоров: вырезание/вставка, работа с несколькими документами, отмена/возврат правок, проверка правописания (при помощи GNU Aspell);

 импорт и экспорт различных форматов (LaTeX, PDF, Postscript, DVI, ASCII, HTML, DocBook, OpenDocument, RTF, MS Word и других) с помощью настраиваемых конверторов;
 поддержка языков с письмом справа-налево, таких как иврит и арабский, и различных систем письма (включая ККЯ);
 базовая поддержка различных систем компьютерной алгебры — Maple, Maxima, Octave, Mathematica
 просмотрщик исходного кода для LaTeX и DocBook;
 поддержка инструментов SGML (DocBook DTD);
 поддержка грамотного программирования (noweb, Sweave);
 отслеживание изменений и поддержка внешних систем контроля версий (Git, SVN, CVS);
 продвинутые возможности для создания меток, ссылок, указателей и библиографии (включая развитую поддержку BibTeX);
 автоматически нумеруемые заголовки разделов, создание гипертекстового оглавления, списков иллюстраций/таблиц;
 режим вывода иерархического оглавления облегчает навигацию по документу и позволяет перемещать готовые части и разделы;
 поддержка множества графических форматов (включая XFig, Dia и другие);
 WYSIWYG-редактор для обрезки, вращения и масштабирования изображений;
 шаблоны для различных видов текстов, позволяющие печатать письма, статьи, книги, сценарии, LinuxDoc, слайды, презентации, также имеются шаблоны некоторых видов текстов для научных сообществ, таких как Американское математическое общество, APS, IEEE.

См. также 
 GNU TeXmacs
  — коммерческий аналог LyX

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт LyX
 Scientific Workplace 5.5 and LyX 1.4.2 — сравнительный обзор Scientific WorkPlace и LyX в Journal of Statistical Software
 Изучаем текстовый процессор LyX — статья по обучению основам работы в LyX

Редакторы формул
Свободные текстовые процессоры
Редакторы TeX
Свободное программное обеспечение, написанное на C++
Приложения, использующие Qt
Свободное кроссплатформенное программное обеспечение
Программное обеспечение для macOS
Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
WYSIWYM